Iets of iemand die korte afstanden snel kan overbruggen of snel is zonder duurvermogen: zie sprint
Sprinter (treindienstsoort)
Treinmaterieel dat Sprinter als bijnaam heeft:
MS86, een Belgisch treinstel
Stadsgewestelijk Materieel (SGM) - Nederlandse treinstellen die van 1975 t/m 2021 in dienst waren.
Sprinter Lighttrain (SLT) - Nederlandse treinstellen die sinds 2009 in dienst zijn.
Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) - Nederlandse treinstellen die sinds ongeveer 2018 in dienst zijn.
Een type bestelbus, zie Mercedes-Benz Sprinter
Atletiekvereniging de Sprinter - een atletiekvereniging uit Meppel
Sprinter (film), Jamaicaanse/Amerikaanse film uit 2018

Zie ook 
Sprint (doorverwijspagina)